Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 s'est disputée du 5 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Beckenham